Szűcs Edit (1968) iparművész
Szűcs Edit gépészmérnök, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar dékánja